Сан Фелипе Тепатлан има више значења:

 Општина Сан Фелипе Тепатлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Фелипе Тепатлан (Сан Фелипе Тепатлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику